Amerikai Egyesült Államok
Fontana (Kalifornia)
Fontana (Kansas)
Fontana (Texas)
Fontana Village (Észak-Karolina)
 Málta
Fontana (Gozo)
egyéb
Fontana (metróállomás), Barcelona, Spanyolország